Умберт () — личное мужское имя.
 Умберт I (ум. 1307) — барон де Ла Тур (1269—1307), дофин Вьеннский, граф д’Альбон, де Гренобль, д’Уазан, де Бриансон (1282—1307).
 Умберт II (ок. 1312—1355) — дофин Вьеннский, граф Альбона, Гренобля, Уазана и Бриансона с 1333 по 16 июля 1349 года.